

Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Мактааральський район, Туркестанська область
 Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Семейська міська адміністрація, Абайська область
 Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Достицький сільський округ — адміністративна одиниця, Шардаринський район, Туркестанська область